Наджиб (, , в пер. с  — знатный, даровитый) — мусульманское имя.

Составные имена: Наджибулла (نجیب‌الله), Наджибуддин (نجيب الدین), Наджибек, Аннаджиб, Абуннаджиб.
 Наджиб Тун Разак — малайзийский политик.
 Наджип, Эмир Наджипович — советский учёный востоковед.
 Наджибулла, Мухаммед — афганский государственный деятель
  — персидский врачеватель XIII века.
  Нагиб Мухфуз — египетский писатель.
 Мухамед Наджиб Аррубаи (1904—1983) — президент Ирака.
 Абд ал-Кадир Абу Наджиб ас-Сухраварди (ум. 1168), основатель суфийского ордена Сухравардиййа.

Топонимика 
 Наджибабад — деревня в иранском Азербайджане..

Арабские имена